Szent Miklós-templom található a következő településeken:
Magyarországon
 Szegedi Szent Miklós szerb ortodox templom
 Szent Miklós-plébániatemplom és minorita rendház (Szeged-Felsőváros)
 Szent Miklós ortodox templom (Gyöngyös)
 Szent Miklós-templom (Kecskemét), ferences templom
 Szent Miklós-templom (Nagybörzsöny)
 Szent Miklós-székesegyház, Nyíregyháza
 Szent Miklós-templom (Tornyiszentmiklós)
 Szent Miklós-székesegyház, Gyula ortodox székesegyháza
 Szent Miklós-templom (Sárszentmiklós)
 Szent Miklós-templom (Eger)
 Szent Miklós-templom (Dolány)
 Szent Miklós-templom (Sajóvárkony)
 Szent Miklós-plébániatemplom (Fertőszentmiklós)

Horvátországban
 Szent Miklós-templom, Jezera
 Szent Miklós-templom (Korpona)
 Szent Miklós-templom (Károlyváros)
 Szent Miklós-templom (Nin)

Németországban
 Nikolaikirche (Berlin)
 Szent Miklós-templom (Hamburg)
 Szent Miklós katolikus templom (Kiel)
 Szent Miklós-templom (Bamberg)
 Szent Miklós-templom (Freiberg)
 Szent Miklós-templom (Spandau)

Romániában
 Szent Miklós-templom (Apaújfalu)
 Szent Miklós-fatemplom (Bágyon)
 Szent Miklós-templom (Bákó)
 Szent Miklós-fatemplom (Baszarabásza)
 Szent Miklós-templom (Bendorf)
 Szent Miklós-fatemplom (Bélbor)
 Szent Miklós-templom (Brassó)
 Szent Miklós-fatemplom (Budfalva, alsó)
 Szent Miklós-fatemplom (Budfalva, felső)
 Szent Miklós-templom (Demre)
 Szent Miklós-templom (Demsus)
 Szent Miklós-templom (Dobroc)
 Szent Miklós-fatemplom (Dumbravica)
 Szent Miklós-fatemplom (Egregypósa)
 Szent Miklós-fatemplom (Fejérfalva)
 Szent Miklós-fatemplom (Feketekápolna)
 Szent Miklós-fatemplom (Felsőcsobánka)
 Szent Miklós-fatemplom (Felsőszelistye, Buleni)
 Szent Miklós-fatemplom (Felsőszelistye, Nistorești)
 Szent Miklós-templom (Fogaras)
 Szent Miklós-fatemplom (Frinkfalva)
 Szent Miklós-templom (Gerdály)
 Szent Miklós-fatemplom (Glód)
 Szent Miklós-fatemplom (Gorbolyfalva)
 Szent Miklós-fatemplom (Gyepüsolymos)
 Szent Miklós-templom, Gyergyószentmiklós
 Szent Miklós-fatemplom (Gyulafehérvár)
 Szent Miklós-templom (Illenbák)
 Szent Miklós-fatemplom (Izakonyha)
 Szent Miklós-fatemplom (Karács)
 Szent Miklós-fatemplom (Karika)
 Szent Miklós-templom (Kercisóra)
 Szent Miklós-fatemplom (Kerekesfalva)
 Szent Miklós-fatemplom (Keresztényalmás)
 Szent Miklós-fatemplom (Kishavas)
 Szent Miklós-fatemplom (Kosztafalva)
 Szent Miklós-fatemplom (Körösszáldobágy)
 Szent Miklós-fatemplom (Kővárgara)
 Szent Miklós-templom (Kövesdomb) Marosvásárhelyen
 Szent Miklós-fatemplom (Kurety)
 Szent Miklós-templom (Lesnyek)
 Szent Miklós-templom (Lesses)
 Szent Miklós-fatemplom (Marossolymos)
 Szent Miklós-templom (Marosvásárhely)
 Szent Miklós-templom (Móh)
 Szent Miklós-templom (Netus)
 Szent Miklós-fatemplom (Oláhfodorháza)
 Szent Miklós-templom (Orlát)
 Szent Miklós-fatemplom (Papmezővalány)
 Szent Miklós-templom (Radóc)
 Szent Miklós-templom (Réten)
 Szent Miklós-templom (Ribice)
 Szent Miklós-fatemplom (Romlott)
 Szent Miklós-fatemplom (Sástelek)
 Szent Miklós és Szent György ortodox főtemplom, Sepsiszentgyörgy
 Szent Miklós-fatemplom (Somosfalva)
 Szent Miklós-templom (Székelyudvarhely)
 Szent Miklós-templom (Szentbenedek)
 Szent Miklós-fatemplom (Szerfalva)
 Szent Miklós szerb ortodox templom (Temesvár)
 Szent Miklós-fatemplom (Tirnáva)
 Szent Miklós-fatemplom (Tomnatek)
 Szent Miklós-templom (Torja)
 Szent Miklós-fatemplom (Valár)
 Szent Miklós-templom (Vöröstorony)

Szlovákiában
 Szent Miklós-templom, Boly
 Szent Miklós-templom, Búrszentmiklós
 Szent Miklós-társszékesegyház, Eperjes
 Szent Miklós-templom, Felsőladács, Vladicsa része
 Szent Miklós-templom, Fél
 Szent Miklós-templom, Ipolybalog
 Szent Miklós-templom, Konyha
 Szent Miklós-templom, Liptószentmiklós
 Szent Miklós-templom (Oroszsebes)
 Szent Miklós-templom, Pozsony
 Szent Miklós-templom (Pozsonypüspöki)
 Szent Miklós-fatemplom (Rózsadomb)

Más országokban
 Szent Miklós-székesegyház (Amszterdam)
 Szent Miklós-székesegyház (Bácskeresztúr), Bácskeresztúr görögkatolikus székesegyháza
 Szent Miklós-székesegyház (Muraszombat), Szlovénia
 Szent Miklós-székesegyház (Nagyvárad)
 Szent Miklós-székesegyház (New York)
 Notói székesegyház
 Szent Miklós katolikus székesegyház (Kijev)
 Szent Miklós katonai székesegyház, Kijev
 Szent Miklós-templom (Berat)
 Szent Miklós-templom (Prága, Kisoldal)
 Szent Miklós-templom (Prága, Óváros)
 Szent Miklós-templom (Strasbourg)
 Szent Miklós-templom (Tallinn)
 Szent Miklós-templom (Vilnius)
 Szent Miklós-templom (Louny), Csehország
 Szent Miklós-körtemplom, Szlovénia, Nagytótlak település